Een verkeersweg:
 N970 (Nederland), zie Provinciale weg 970

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing